Элен (Хелен) Франкенталер (; 12 декабря 1928, Нью-Йорк — 27 декабря 2011, Дариен) — американская -абстракционистка еврейского происхождения.

Жизнь и творчество 

Родилась в семье судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Альфреда Франкенталера. Мать Марта Левенштейн эмигрировала с родителями из Германии в детском возрасте. В 1945—1950 годы изучала живопись в различных художественных школах Вермонта и Нью-Йорка. Среди её учителей выделяется мексиканский художник Руфино Тамайо.

В художественном плане находилась под сильным влиянием работ Джексона Поллока, вместе с которым участвовала в «Движении за абстрактное искусство» (Abstract Art Movement). После посещения выставки последнего в галерее Бетти Парсонс в 1951 году переняла его технику, раскладывая листы холста на полу ателье и рисуя каплями краски. При этом вырабатывался и индивидуальный стиль художницы. Холст должен был быть без грунтовки, а краски — разведёнными до такой степени, что впитывались в полотно практически моментально. Дополнительно к этому Э. Франкенталер втирала краску в холсты губкой. В результате создавался эффект «текущих» по полотну красок, роднивший её работы с сюрреалистическим автоматизмом. В 1959 художница принимает участие в выставке современного искусства документа-2 в Касселе.

В более поздних работах, в 1960-е годы, создаёт монументальные до трёх метров высотой полотна на раскрашенном холсте без грунтовки, в которых сочетаются различные цветовые тона. Этими работами Э.Франкенталер оказала большое воздействие на молодое поколение американских художников, работавших в стиле живописи цветового поля (Colorfield Paint) — Кеннета Ноланда, Жюля Олицки, Мориса Луиса.

Э. Франкенталер была замужем за американским художником-абстракционистом Робертом Мотеруэллом.

Примечания

Литература 
 Dietmar Elger. «Abstrakte Kunst», Köln 2008.

Ссылки 
 

Графики США
Художники-абстракционисты США
Выпускники Беннингтонского колледжа
Преподаватели Хантерского колледжа
Члены Национальной академии дизайна
Члены Американской академии искусств и литературы
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Колледжа Смит